Грицак Василь Сергійович — голова СБУ (2015—2019)
 Грицак Василь Миколайович — народний депутат України V і VI скликань